Luige (Kiili), plaats in de Estse gemeente Kiili
 Luige (Põltsamaa), plaats in de Estse gemeente Põltsamaa